Ranuyoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ranuyoso, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ranuyoso, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar